Young Frankenstein  El jove Frankenstein  pel·lícula paròdica estatunidenca dirigida per Mel Brooks, estrenada el 1974 i doblada al català 
 Young Frankenstein (musical), musical amb llibret de Mel Brooks i de Thomas Meehan, i música i lletres de Mel Brooks basat en la comèdia homònima de 1974